Athamanta lacaitae är en flockblommig växtart som beskrevs av Carlos Pau och Charles Carmichael Lacaita. Athamanta lacaitae ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lacaitae